Васи́лий Васи́льевич Ники́тин:
 Никитин, Василий Васильевич (1867—1942) — русский и советский минералог, горный инженер.
 Никитин, Василий Васильевич (1901—1955) — советский авиаконструктор.
 Никитин, Василий Васильевич (1914—1994) — советский генерал-полковник.
 Никитин, Василий Васильевич (1906—1988) — советский ботаник.
 Никитин, Василий Васильевич (1886—1932) — советский почвовед. Примечания